Georg Ursin kan henvise til:

 Georg Ursin (præst) (1670 – 1727) – dansk præst
 Georg Ursin (jurist) (1934 – 2013) – dansk jurist og forfatter